Rocío es una revista cofrade española de publicación anual que edita la Cofradía del Rocío de Málaga.

Historia 
La revista Rocío es una evolución del antiguo boletín interno que editaba la corporación. Ha sido dirigida, por Álvaro García Claros y posteriormente, por Alejandro Reche Puerto. Sacó su primer número el 23 de marzo de 2006.

El diseño y maquetación de la revista corre a cargo del diseñador gráfico malagueño Lisardo Morán Urdiales.

Tiene una difusión de 3.500 ejemplares.

Enlaces externos 
 , página oficial.
 , la revista en Issuu.com.
 , página del periódico Sur de Málaga en la que se hace referencia a la publicación.
 , página oficial del diseñador gráfico Lisardo Morán.

Revistas de Málaga